Izmajlovskij  può riferirsi a:
 Izmajlovskij park – parco pubblico di Mosca
 Cattedrale della Trinità - Izmajlovskij – cattedrale di San Pietroburgo
 Reggimento Izmajlovskij – reggimento dell'esercito imperiale russo